Селекционер (оригинатор) — лицо, которое вывело, выявило и усовершенствовало сорт растения, породу животного или штамм микроорганизма.

В российском законодательстве 
Согласно Гражданскому кодексу РФ: «Автором селекционного достижения признается селекционер — гражданин, творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное достижение. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на селекционное достижение, считается автором селекционного достижения, если не доказано иное. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются сорта растений, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают установленным настоящим Кодексом требованиям к таким селекционным достижениям.»

Селекционное достижение 
Термин «селекционное достижение» используется только в России. В Международной Конвенции о защите новых сортов растений, говорится лишь о новых сортах растений (), которые получают правовую охрану в случае соответствия установленным критериям.

Понятие «селекционное достижение» в законодательстве России не раскрывается, невыясненным остаётся вопрос о том, в какой именно момент возникает право авторства на такой объект интеллектуальной собственности, как селекционное достижение, и соответственно право на получение авторского свидетельства.

Международная Конвенция о защите новых сортов растений не оперирует понятием «автор» нового сорта растения и соответственно не предусматривает выдачу авторского свидетельства. В Конвенции говорится лишь о правах селекционеров. Законодательство ряда государств предусматривает необходимость указания имени автора селекционного достижения в выданном на это достижение охранном документе (патенте и др.). Действующие в настоящее время нормы российского права предполагают упоминание имени автора селекционного достижения в патенте, что неизбежно удостоверяет его права как непосредственного создателя данного результата селекционной деятельности.
.

На международном уровне вопросами предоставления селекционерам растений права интеллектуальной собственности занимается Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ).

Определение «Селекционер» согласно Акту 1991 года Конвенции УПОВ 
«Селекционер» означает:
— лицо, которое вывело или выявило и усовершенствовало сорт,
— лицо, которое является работодателем для вышеуказанного лица, или которое поручило последнему работу, в тех случаях, когда это предусматривается законодательством соответствующей Договаривающейся стороны, или
— правопреемника первого или второго из вышеуказанных лиц, в зависимости от конкретного случая

Селекционерами могут быть как физические, так и юридические лица.

Конвенция УПОВ не делает никаких ограничений в отношении методов или технологий, посредством которых получен новый сорт.

«Открытие» может быть исходным шагом в процессе выведения нового сорта. Термин «открыло и усовершенствовало» означает, что всего лишь открытие или нахождение нового сорта ещё не дает права лицу получить право селекционера. Найденный сорт требуется усовершенствовать.

Если лицо, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт, является работодателем, то оно может получить право селекционера, если это предусмотрено законодательством страны, в которой селекционер проживает.

См. также 
 Оригинатор
 Помолог
 Селекция

Примечания

Ссылки 
 Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ)
 ФГУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений»
 Правовое регулирование защиты прав селекционеров на юридическом портале www.yurmir.com
 Пояснительные замечания по отмене права селекционера согласно Конвенции УПОВ

Сельское хозяйство